Gerber är ett efternamn som är av ashkenazi-judiskt, tyskt eller schweiziskt ursprung. Det har burits av bland andra:

 Carl von Gerber (1931–2013), svensk kanotist
 Carl-Fredric von Gerber (1878–1969), svensk militär
 Carl-Wilhelm von Gerber (1883–1959), svensk generalkonsul
 Christoph Gerber (född 1942), schweizisk forskare och fysiker 
 Elisabeth von Gerber (född 1952), svensk skådespelare
 Ernst Ludwig Gerber (1746–1819), tysk kompositör och musikskriftställare
 Eugene John Gerber (1931–2018), amerikansk romersk-katolsk biskop
 Fredrik von Gerber (född 1958), svensk musiker
 Gustav Gerber, flera personer
 Gustav Gerber (filosof) (1820–1901), tysk filosof
 Gustav Gerber (fysiker) (1942–2018), tysk fysiker
 Heidi Diethelm Gerber (född 1969), schweizisk sportskytt 
 Heinrich Gerber (1832–1912), tysk ingenjör
 Karl von Gerber (1823–1891), tysk jurist och politiker
 Lukas Gerber (född 1982), schweizisk professionell ishockeyback
 Martin Gerber (född 1974), före detta schweizisk professionell ishockeymålvakt
 Michael Gerber (född 1969), amerikansk författare
 Tage von Gerber (1885–1966), svensk redaktör

Se även  
 von Gerber

Tyska efternamn
Judiska efternamn